Song kan som auktorsförkortning betyda:

 Deping Song
 Daxiang Song
 Kui Song
 Shi-Mei Song
 Wen-Hui Song
 Yue-Hua Song
 Zi-Wei Song

Robotskapade auktorsförkortningar